Donje Babine est un toponyme qui peut désigner :
 Donje Babine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
 Donje Babine, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.